Сільве́стров, Сильве́стров () — російське прізвище, утворене від особового імені Сильвестр.

Відомі носії 
 Сільвестров Дмитро Сергійович — вчений, науковець.
 Сильвестров Ростислав Васильович (*1917) — український маляр.
 Сильвестров Валентин Васильович (*1937) — сучасний український композитор.

Див. також 
 Сильвестров
 Селіверстов